Плей-офф Кубка Гагарина 2010 стартовал 10 марта 2010 года. Пары участников определились по итогам регулярного сезона 2009/2010.

Сетка

Лучшие бомбардиры плей-офф 
Лучшие бомбардиры плей-офф:

Четвертьфиналы конференций

СКА — Динамо Рига

ХК МВД — ЦСКА

Динамо Москва — Спартак

Атлант — Локомотив

Салават Юлаев — Автомобилист

Металлург Мг — Трактор

Ак Барс — Барыс

Нефтехимик — Авангард

Полуфиналы конференций

ХК МВД — Динамо Рига

Локомотив — Спартак

Салават Юлаев — Нефтехимик

Металлург Мг — Ак Барс

Финалы конференций

ХК МВД — Локомотив

Салават Юлаев — Ак Барс

Финал Кубка Гагарина

ХК МВД — Ак Барс

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ
 Новости КХЛ на сайте «Чемпионат.ру»

КХЛ в сезоне 2009/2010
Плей-офф КХЛ